Es gibt folgende Israelische Sperranlagen:
Israelische Sperranlagen (Westjordanland)
Sperranlage um den Gazastreifen